Osgodby ist:
 Osgodby (Lincolnshire), Dorf und Civil Parish in West Lindsey, Lincolnshire, England
 Osgodby (Scarborough), Dorf und Civil Parish in Scarborough, North Yorkshire, England 
 Osgodby (Selby), Dorf in Selby, North Yorkshire, England
 Osgodby (South Kesteven), ein Hamlet in South Kesteven, Lincolnshire, England

Osgodby ist der Familienname von
 Adam Osgodby (* vor 1286; † August 1316), englischer Kleriker